Camping puede referirse a:

 Acampada, zona acotada en que está permitido acampar.
 Camping (videojuegos), término de videojuegos.
 Cámping (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba (España).
 Camping (serie de televisión), serie de comedia de HBO.